Nolan Pratt, kanadski hokejist, * 14. avgust 1975, Fort McMurray, Alberta, Kanada.

Pratt je člansko kariero začel v sezoni 1991/92 pri klubu Portland Winter Hawks v ligi WHL. Leta 1993 je bil kot 115. izbran na NHL naboru s strani kluba Hartford Whalers. V ligi NHL, kjer je igral za klube Carolina Hurricanes, Colorado Avalanche, Tampa Bay Lightning in Buffalo Sabres, je skupno odigral 592 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 9  golov in 56 podaj, ter 38 tekem končnice, na katerih je dosegel eno podajo. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 2000/01 s Colorado Avalanchi in 2003/04 s Tampa Bay Lightningi. V zadnjem delu kariere je dve sezoni odigral v ligi KHL za Amur Habarovsk in svojo zadnjo sezono v karieri v finski ligi za klub Lukko Rauma.

Pregled kariere 

|-
| Portland Winter Hawks
| WHL
| 91/92
|
| 22
| 2
| 9
| 11
|
| 13
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Portland Winter Hawks
| WHL
| 92/93
|
| 70
| 4
| 19
| 23
|
| 97
|
| 16
| 2
| 7
| 9
|
| 31
|-
| Portland Winter Hawks
| WHL
| 93/94
|
| 72
| 4
| 32
| 36
|
| 105
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|-
| Portland Winter Hawks
| WHL
| 94/95
|
| 72
| 6
| 37
| 43
|
| 196
|
| 9
| 1
| 6
| 7
|
| 10
|-
| Richmond Renegades
| ECHL
| 95/96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 95/96
|
| 62
| 2
| 6
| 8
| -4
| 72
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 96/97
|
| 66
| 1
| 18
| 19
| +7
| 127
|
| 17
| 0
| 3
| 3
| +2
| 18
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 97/98
|
| 23
| 0
| 2
| 2
| -2
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 97/98
|
| 54
| 3
| 15
| 18
| -5
| 135
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 98/99
|
| 61
| 1
| 14
| 15
| +15
| 95
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 64
| 3
| 1
| 4
| -22
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
|
| 46
| 1
| 2
| 3
| +2
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 46
| 0
| 3
| 3
| -4
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 67
| 1
| 7
| 8
| -6
| 35
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 03/04
|
| 58
| 1
| 3
| 4
| +11
| 42
|
| 20
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8
|-
| EV Duisburg
| Nemška 2. liga
| 04/05
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 14
|
| 12
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 0
| 9
| 9
| +7
| 60
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 1
| 7
| 8
| 0
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 07/08
|
| 55
| 1
| 6
| 7
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Amur Habarovsk
| KHL
| 08/09
|
| 35
| 1
| 9
| 10
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Amur Habarovsk
| KHL
| 09/10
|
| 46
| 2
| 9
| 11
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 10/11
|
| 27
| 1
| 1
| 2
|
| 20
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1015
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 1292
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 112
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Hokejisti Portland Winter Hawks
Hokejisti Richmond Renegades
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Beast of New Haven
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti HK Amur Habarovsk
Hokejisti Lukko Rauma
Zmagovalci Stanleyjevega pokala